David Cortés Caballero (n. 1973), calciatore spagnolo
 David Ramón Cortés Ruiz (n. 1981), cestista portoricano
 David Cortés Armero (n. 1992), calciatore colombiano